Список видів, що вимерли у природі складено на основі даних, наведених у книзі Priceless Worthless?

Вимерлі організми — види організмів, існування яких було зафіксоване в пам'ятниках культури, є відомості про спостереження цих організмів дослідниками природи або мандрівниками, але на сьогодні ці види не існують. За даними Міжнародного союзу охорони природи () на 2008 рік, за останні 500 років повністю вимерли 844 види тварин і рослин.

Рослини

Мохи 
Flabellidium spinosum, Neomacounia nitida.

Флоридієві водорості 
Vanvoorstia bennettiana

Юнгерманієві печіночники 
Radula visiniaca

Однодольні 
Oeceoclades seychellarum, Sporobolus durus.

Дводольні 
Acalypha rubrinervis, Achyranthes atollensis, Argyroxiphium virescens, Begonia eiromischa, Blutaparon rigidum, Byttneria ivorensis, Campomanesia lundiana, Casearia quinduensis, C. tinifolia, Centaurea pseudoleucolepis, Chrysophyllum januariense, Clermontia multiflora, Cnidoscolus fragrans, Coffea lemblinii, Crudia zeylanica, Cupaniopsis crassivalvis, Cyanea arborea, C. comata, C. cylindrocalyx, C. dolichopoda, C. giffardii, C. marksii, C. pohaku, C. pycnocarpa, C. quercifolia, Cynometra beddomei, Dipterocarpus cinereus, Euphrasia mendoncae, Fitchia mangarevensis, Galipea ossana, Gomidesia cambessedeana, Guettarda retusa, Hernandia drakeana, Hibiscadelphus bombycinus, H. crucibracteatus, H. wilderianus, Hopea shingkeng, Ilex gardneriana, I. ternatiflora, Kokia lanceolata, Licania caldasiana, Madhuca insignis, Melicope cruciata, M. haleakalae, M. obovata, M. paniculata, Myrcia skeldingii, Neisosperma brownii, Nesiota elliptica, Ochrosia fatuhivensis, O. nukuhivensis, O. tahitensis, Oldenlandia adscensionis, Ormosia howii, Otophora unilocularis, Pausinystalia brachythyrsum, Pelea obovata, Pluchea glutinosa, Pouteria stenophylla, Pradosia argentea, Pradosia glaziovii, P. mutisii, Psiadia schweinfurthii, Psidium dumetorum, Santalum fernandezianum, Shorea cuspidata, Stenocarpus dumbeensis, Sterculia khasiana, Streblorrhiza speciosa, Trilepedia adamsii, Trochetiopsis melanoxylon, Valerianella affinis, Vernonia sechellensis, Viola cryana, Weinmannia spiraeoides, Wendlandia angustifolia, Wikstroemia skottsbergiana, W. villosa, Xanthostemon sebertii.

Папоротевидні 
Adiantum lianxianense, Dryopteris ascensionis

Безхребетні

Кільчасті черви 
Hypolimnus pedderensis

Двостулкові 
Alasmidonta mccordi, A. robusta, A. wrightiana, Chambardia letourneuxi, Elliptio nigella, Epioblasma arcaeformis, E. biemarginata, E. flexuosa, E. haysiana, E. lenior, E. lewisii, E. personata, E. propinqua, E. sampsonii, E. stewardsonii, E. turgidula, Lampsilis binominata, Medionidus mcglameriae, Pleurobema altum, P. avellanum, P. bournianum, P. flavidulum, P. hagleri, P. hanleyianum, P. johannis, P. murrayense, P. nucleopsis, P. rubellum, P. taitianum, P. troschelianum, P. verum, Unio cariei.

Ракоподібні 
Afrocyclops pauliani, Austrogammarus australis, Cambarellus alvarezi, C. chihuahuae, Liocypris grandis, Namibcypris costata, Pacifastacus nigrescens, Procambarus angustatus, Stygobromus lucifugus, Syncaris pasadenae, Tropodiaptomus ctenopus.

Черевоногі 
A. abbreviata, A. buddii, A. caesia, A. casta, A. decora, A. dimorpha, A. elegans, A. juddii, A. juncea, A. lehuiensis, A. livida, A. papyracea, A. spaldingi, A. thaanumi, A. valida, Advena campbelli, Amastra albolabris, A. cornea, A. crassilabrum, A. elongata, A. forbesi, A. pellucida, A. porcus, A. reticulata, A. subrostrata, A. subsoror, A. tenuispira, A. umbilicata, Amphicyclotulus guadeloupensis, Amphigyra alabamensis, Athearnia crassa, Auriculella expansa, A. uniplicata, Belgrandiella intermedia, Bythinella gibbosa, B. limnopsis, B. mauritanica, B. microcochlia, B. punica, Caldwellia philyrina, Campolaemus perexilis, Carelia anceophila, C. bicolor, C. cochlea, C. cumingiana, C. dolei, C. evelynae, C. glossema, C. hyattiana, C. kalalauensis, C. knudseni, C. lirata, C. lymani, C. mirabilis, C. necra, C. olivacea, C. paradoxa, C. periscelis, C. pilsbryi, C. sinclairi, C. tenebrosa, C. turricula, Chilonopsis blofeldi, Ch. exulatus, Ch. helena, Ch. melanoides, Ch. nonpareil, Ch. subplicatus, Ch. subtruncatus, Ch. turtoni, Clappia cahabensis, C. umbilicata, Collisella edmitchelli, Colparion madgei, Ctenoglypta newtoni, Cyclophorus horridulum, Cyclosurus mariei, Diastole matafaoi, Dupontia proletaria, Elimia brevis, E. clausa, E. fusiformis, E. gibbera, E. hartmaniana, E. impressa, E. jonesi, E. lachryma, E. laeta, E. macglameriana, E. pilsbryi, E. pupaeformis, E. pygmaea, E. vanuxemiana, E. varians, Erepta nevilli, Fluvidona dulvertonensis, Gastrocopta chichijimana, G. ogasawarana, Gibbus lyonetianus, Gonidomus newtoni, Gonospira nevilli, Graecoanatolica macedonica, Gulella mayottensis, Gyrotoma excisa, G. lewisii, G. pagoda, G. pumila, G. pyramidata, G. walkeri, Harmogenanina linophora, H. subdetecta, Helenoconcha leptalea, H. minutissima, H. polyodon, H. pseustes, H. sexdentata, Helenodiscus bilamellata, H. vernoni, Heleobia spinellii, Helicopsis paulhessei, Hirasea planulata, Hydrobia gracilis, Incerticyclus cinereus, I. martinicensis, Islamia ateni, Lamellidea monodonta, L. nakadai, Leiorhagium solemi, Leiostyla lamellosa, Leptoxis clipeata, L. compacta, L. foremanii, L. formosa, L. ligata, L. lirata, L. occultata, L. showalterii, L. torrefacta, L. vittata, Leucocharis loyaltiensis, L. porphyrocheila, Libera subcavernula, L. tumuloides, Littoraria flammea, Littoridina gaudichaudii, Lottia alveus, Lyropupa perlonga, Marstonia olivacea, Mautodontha acuticosta, M. consimilis, M. consobrina, M. maupiensis, M. parvidens, M. punctiperforata, M. saintjohni, M. subtilis, M. unilamellata, M. zebrina, Megalobulimus cardosoi, Mercuria letourneuxiana, Nancibella quintalia, Neoplanorbis carinatus, Neoplanorbis smithi, N. umbilicatus, Nesopupa turtoni, Newcombia philippiana, Ohridohauffenia drimica, Oleacina guadeloupensis, Omphalotropis plicosa, Pachnodus curiosus, P. ladiguensis, P. velutinus, Pachystyla rufozonata, Panulena perrugosa, Partula approximata, P. arguta, P. atilis, P. aurantia, P. auriculata, P. bilineata, P. callifera, P. candida, P. castanea, P. cedista, P. citrina, P. compacta, P. crassilabris, P. cuneata, P. cytherea, P. dolichostoma, P. dolorosa, P. eremita, P. exigua, P. filosa, P. formosa, P. fusca, P. garretti, P. imperforata, P. labrusca, P. leptochila, P. levilineata, P. levistriata, P. lugubris, P. lutea, P. microstoma, P. navigatoria, P. ovalis, P. planilabrum, P. producta, P. protea, P. protracta, P. radiata, P. raiatensis, P. remota, P. robusta, P. rustica, P. sagitta, P. salifana, P. salifera, P. thalia, P. turgida, P. umbilicata, P. variabilis, P. vittata, Partulina crassa, P. montagui, Perdicella fulgurans, P. maniensis, P. zebra, P. zebrina, Physella microstriata, Placostylus cuniculinsulae, Planorbella multivolvis, Pleurodonte desidens, Posticobia norfolkensis, Pseudamnicola barratei, P. desertorum, P. doumeti, P. globulina, P. latasteana, P. oudrefica, P. ragia, P. singularis, Pseudocampylaea loweii, Pseudohelenoconcha spurca, Pupilla obliquicosta, Pyrgulopsis nevadensis, Quintalia flosculus, Q. stoddartii, Rhachis comorensis, Rh. sanguineus, Rh. aldabrae, Rhodacmea filosa, Samoana inflata, S. jackieburchi, Sinployea canalis, S. decorticata, S. harveyensis, S. otareae, S. planospira, S. proxima, S. rudis, S. tenuicostata, S. youngi, Somatogyrus alcoviensis, S. amnicoloides, S. crassilabris, S. wheeleri, Taipidon anceyana, T. marquesana, T. octolamellata, Thaumatodon multilamellata, Tomigerus gibberulus, T. turbinatus, Tornelasmias capricorni, Trochoidea picardi, Tropidophora desmazuresi, T. semilineata, Vitrinula chaunax, V. chichijimana, V. hahajimana.

Комахи 
Acanthometropus pecatonica, Agrotis crinigera, A. fasciata, A. kerri, A. laysanensis, A. photophila, A. procellaris, Alloperla roberti, Argyresthia castaneela, Campsicnemus mirabilis, Clavicoccus erinaceus, Coleophora leucochrysella, Conozoa hyalina, Deloneura immaculata, Drosophila lanaiensis, Dryophthorus distinguendus, Dryotribus mimeticus, Ectodemia castaneae, E. phleophaga, Genophantis leahi, Glaucopsyche xerces, Helicoverpa confusa, H. minuta, Hydropsyche tobiasi, Hygrotus artus, Hypena laysanensis, H. newelli, H. plagiota, H. senicula, Karocolens tuberculatus, Lepidochrysops hypopolia, Levuana irridescens, Libythea cinyras, Macrancylus linearis, Mecodema punctellum, Megadytes ducalis, Megalagrion jugorum, Neduba extincta, Oedemasylus laysanensis, Oeobia sp. nov., Pentagenia robusta, Pentarthrum blackburni, Phyllococcus oahuensis, Pseudobactricia ridleyi, Rhantus novacaledoniae, Rh. orbignyi, Rh. papuanus, Rhyacophila amabilis, Rhyncogonus bryani, Scotorythra megalophylla, S. nesiotes, Siettitia balsetensis, Stonemyia volutina, Tischeria perplexa, Triaenodes phalacris, T. tridonata, Trigonoscuta rossi, Trigonoscuta yorbalindae, Tritocleis microphylla.

Малощетинкові черви 
Hypolimnus pedderensis

Турбелярії 
Romankenkius pedderensis

Хребетні

Променепері 
Acanthobrama hulensis, Alburnus akili, Anabarilius macrolepis, Aplocheilichthyssp. nov. ‘Naivasha’, Barbus microbarbis, Characodon garmani, Chasmistes muriei, Chondrostoma scodrense, Coregonus alpenae, C. bezola, C. fera, C. gutturosus, C. hiemalis, C. johannae, C. nigripinnis, C. oxyrinchus, C. restrictus, Cottus echinatus, Ctenochromis pectoralis, Cyprinodon ceciliae, C. inmemoriam, C. latifasciatus, C. spp., Cyprinus yilongensis, Empetrichthys merriami, Etheostoma sellare, Evarra bustamantei, E. eigenmanni, E. tlahuacensis, Fundulus albolineatus, Gambusia amistadensis, G. georgei, Gasterosteus crenobiontus, Gila crassicauda, Lepidomeda altivelis, Moxostoma lacerum, Notropis amecae, N. aulidion, N. orca, N. saladonis, Pantanodon madagascariensis, Platytropius siamensis, Pogonichthys ciscoides, Priapella bonita, Prototroctes oxyrhynchus, Ptychochromis sp. nov. ‘Kotro’, Ptychochromoides itasy, Rhinichthys deaconi, Rhizosomichthys totae, Romanogobio antipai, Salmo pallaryi, Salvelinus agassizi, S. neocomensis, S. profundus, Stypodon signifer, Telestes ukliva, Tristramella intermedia, T. magdelainae, Xystichromis bayoni.

Амфібії 
Adenomus kandianus, Atelopus ignescens, A. longirostris, A. vogli, Craugastor chrysozetetes, C. escoces, Cynops wolterstorffi, Discoglossus nigriventer, Incilius holdridgei, I. periglenes, Lithobates fisheri, Nannophrys guentheri, Phrynomedusa fimbriata, Plethodon ainsworthi, Pseudophilautus adspersus, P. dimbullae, P. eximius, P. extirpo, P. halyi, P. hypomelas, P. leucorhinus, P. maia, P. malcolmsmithi, P. nanus, P. nasutus, P. oxyrhynchus, P. pardus, P. rugatus, P. stellatus, P. temporalis, P. variabilis, P. zal, P. zimmeri, Raorchestes travancoricus, Rheobatrachus silus, Rh. vitellinus, Taudactylus diurnus.

Плазуни 
Ameiva cineracea, A. major, Bolyeria multocarinata, Borikenophis sanctaecrucis, Celestus occiduus, Cyclura onchiopsis, Cylindraspis indica, C. inepta, C. peltastes, C. triserrata, C. vosmaeri, Hoplodactylus delcourti, Leiocephalus eremitus, L. herminieri, Leiolopisma mauritiana, Macroscincus coctei, Pelusios seychellensis, Phelsuma gigas, Tachygyia microlepis, Tetradactylus eastwoodae, Typhlops cariei.

Птахи 
Alectroenas nitidissima, A. rodericana, Alopochen kervazoi, A. mauritianus, Amazona martinicana, A. violacea, Anas marecula, A. theodori, Anthornis melanocephala, Aphanapteryx bonasia, A. leguati, Aplonis corvina, A. fusca, A. mavornata, Ara atwoodi, A. erythrocephala, A. gossei, A. guadeloupensis, A. tricolor, Aratinga labati, Argusianus bipunctatus, Atlantisia podarces, Bowdleria rufescens, Bulweria bifax, Cabalus modestus, Caloenas maculata, Camptorhynchus labradorius, Caracara lutosa, Chaetoptila angustipluma, Chaunoproctus ferreorostris, Chloridops kona, Chlorostilbon bracei, Ch. elegans, Ciridops anna, Columba duboisi, C. jouyi, C. versicolor, Conuropsis carolinensis, Coturnix novaezelandiae, Coua delalandei, Cyanoramphus ulietanus, C. zealandicus, Diaphorapteryx hawkinsi, Drepanis funerea, D. pacifica, Dromaius ater, D. baudinianus, Dysmorodrepanis munroi, D. dekarchiskos, Ectopistes migratorius, Falco duboisi, Fregilupus varius, Fulica newtoni, Gallicolumba ferruginea, G. norfolciensis, G. salamonis, Gallirallus dieffenbachii, G. pacificus, G. wakensis, Gerygone insularis, Haematopus meadewaldoi, Hemignathus ellisianus, H. obscurus, H. sagittirostris, Heteralocha acutirostris, Ixobrychus novaezelandiae, Lophopsittacus bensoni, L. mauritianus, Mascarenotus grucheti, M. murivorus, M. sauzieri, Mascarinus mascarinus, Mergus australis, Microgoura meeki, Moho apicalis, M. bishopi, M. braccatus, M. nobilis, Mundia elpenor, Myadestes myadestinus, M. woahensis, Myiagra freycineti, Nannococcyx psix, Necropsar rodericanus, Necropsittacus rodericanus, Nesillas aldabrana, Nesoclopeus poecilopterus, Nestor productus, Nycticorax duboisi, N. mauritianus, N. megacephalus, Paroreomyza flammea, Pezophaps solitaria, Phalacrocorax perspicillatus, Pinguinus impennis, Podiceps andinus, Podilymbus gigas, Pomarea fluxa, P. mira, P. nukuhivae, P.marea pomarea, Porphyrio albus, P. coerulescens, P. kukwiedei, P. mantelli, Porzana astrictocarpus, P. monasa, P. nigra, P. palmeri, P. sandwichensis, Prosobonia ellisi, P. leucoptera, Psephotus pulcherrimus, Psittacula exsul, P. wardi, Pterodroma rupinarum, Ptilinopus mercierii, Quiscalus palustris, Raphus cucullatus, Rhodacanthis flaviceps, Rh. palmeri, Sceloglaux albifacies, Tachybaptus rufolavatus, Threskiornis solitarius, Traversia lyalli, Turdus ravidus, Turnagra capensis, T. tanagra, Upupa antaios, Xenicus longipes, Zoothera terrestris, Zosterops strenuus.

Непарноніздрьові 
Eudontomyzon sp. nov. ‘мігруючий’

Ссавці 
Bettongia pusilla, Boromys offella, B.romys torrei, Bos primigenius, Brotomys voratus, Caloprymnus campestris, Chaeropus ecaudatus, Conilurus albipes, Coryphomys buehleri, Cryptonanus ignitus, Cryptoprocta spelea, Cuscomys oblativa, Desmodus draculae, Dusicyon australis, Gazella bilkis, G. saudiya, Geocapromys columbianus, G. thoracatus, Heteropsomys insulans, Hexolobodon phenax, Hippopotamus lemerlei, H. madagascariensis, Hippotragus leucophaeus, Hydrodamalis gigas, Isolobodon montanus, I. portoricensis, Juscelinomys candango, Lagorchestes asomatus, L. leporides, Lagostomus crassus, Macropus greyi, Macrotis leucura, Megalomys desmarestii, M. luciae, Megaoryzomys curioi, Monachus tropicalis, Neotoma anthonyi, N. bunkeri, N. martinensis, Neovison macrodon, Nesophontes edithae, N. hypomicrus, N. major, N. micrus, N.sophontes paramicrus, N. zamicrus, Nesoryzomys darwini, N. indefessus, Noronhomys vespuccii, Notomys amplus, N. longicaudatus, N. macrotis, N. mordax, Oligoryzomys victus, Onychogalea lunata, Oryzomys antillarum, O. nelsoni, Palaeopropithecus ingens, Pennatomys nivalis, Perameles eremiana, Peromyscus pembertoni, Plagiodontia ipnaeum, Potorous platyops, Prolagus sardus, Pseudomys glaucus, P. gouldii, Pteropus brunneus, P. pilosus, P. subniger, P. tokudae, Rattus macleari, R. nativitatis, Rucervus schomburgki, Solenodon marcanoi, Thylacinus cynocephalus, Xenothrix mcgregori, Zalophus japonicus.

Див. також 
 Вимерлий у природі
 Види під загрозою вимирання
 Тварини, що вимерли після 1500 року
 100 видів, що перебувають під найбільшою загрозою

Ресурси Інтернету 
 IUCN Species Survival Commission 
 Книга Priceless Worthless?
 The 100 most threatened species. Are they priceless or worthless? 100 найбільш загрожуваних видів. Чи є вони безцінними або ж нічого не вартими?

Примітки 

Червоний список МСОП видів, вимерлих на волі (EW)